аеропорт Осло-Гардермуен — діючий аеропорт з 1998 року
 аеропорт Осло-Форнебу — аеропорт, що обслуговував Осло 1 червня 1939 — 7 жовтня 1998
 аеропорт  — водний аеропорт, що обслуговував Осло 1927 — 1939 роки
 аеропорт  — аеропорт, що обслуговував Осло 1912 — 1939 роки
 аеропорт  — аеропорт, що обслуговував Осло 2008 — 2016 роки
 аеропорт Осло-Торп — діючий аеропорт з 1957 року